È figlio dell'allenatore di hockey su ghiaccio russo Alexander Barkov Sr..

In campo internazionale, con la nazionale finlandese, ha conquistato un argento mondiale (2016) e un bronzo olimpico (2014).

Palmarès

Giochi olimpici invernali
  a

Campionati mondiali
  Argento a Russia 2016

Altri progetti

Collegamenti esterni